Monomotapa United - zimbabwejski klub piłkarski grający w pierwszej lidze Zimbabwe, mający swą siedzibę w Harare. W Monomotapa Utd występowali dwaj reprezentanci Zimbabwe, z których obecnie gra w lidze polskiej - w Legii - napastnik Takesure Chinyama i były jej obrońca Herbert Dick.

Monomotapa United
Harare